El Ministerio de Ciencia e Innovación de España fue un departamento ministerial de la IX Legislatura (Zapatero, 2008-2011) con competencias en ciencia, I+D+i y universidades.

Historia 
El Ministerio de Ciencia e Innovación de España se creó en la IX Legislatura bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para impulsar las políticas de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación). El nuevo Ministerio recogía inicialmente las competencias de Ciencia y Educación Universitaria que en la VIII Legislatura de España tenía el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual pasó a llamarse Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. No obstante, en abril de 2009, las competencias de Educación Universitaria se traspasaron, de nuevo, al Ministerio de Educación.

La persona escogida por el Presidente del Gobierno para dirigir este Ministerio de nueva creación fue Cristina Garmendia, siendo la Subsecretaria desde el 21 de abril de 2008 María Teresa Gómez Condado (Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado), sustituida un año después por Aurora Saeta del Castillo.

En su primer año el Departamento contó con dos Secretarías de Estado: La de Investigación, ocupada sucesivamente por Carlos Martínez Alonso (2008-2009) y Felipe Pétriz Calvo (2009-2011), y la de Universidades, que en 2009 pasó de nuevo a Educación y que hasta entonces tuvo como titular a Márius Rubiralta i Alcañiz.

En la X Legislatura, desde el 22 de diciembre de 2011, se suprime el Departamento, y la investigación científica pasa a depender del Ministerio de Economía y Competitividad.

FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, creada por acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril de 2001, es una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, con autonomía funcional. Su misión es prestar un servicio continuado y flexible al sistema español de ciencia-tecnología-sociedad, mediante la identificación de oportunidades y necesidades y la formulación de propuestas de actuación.

Instituto sobre el Cambio Climático 
Del Departamento dependía el Instituto sobre Cambio Climático, dirigido por la  investigadora María José Sanz, que encabeza un equipo de 120 investigadores, según ha indicado el Ministerio de Ciencia e Innovación. Está ubicado en Zaragoza.

Referencias

Enlaces externos 

 Ministerio de Economía y Competitividad
 Secretaría de Estado de I+D+i - Ministerio de Economía y Competitividad

Ciencia e Innovación